Laun steht für:

 deutscher Name der Stadt Louny, Tschechien

Laun ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Laun (1808–1881) Literaturhistoriker, Romanist 
 Andreas Laun (* 1942), österreichischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Salzburg
 Annemarie Fiedermutz-Laun (* 1939), deutsche Ethnologin
 Anton von Laun (1843–1911), österreichischer deutschböhmisch-österreichischer Offizier

 Henry Laun (* 1967–2021), US-amerikanischer Schauspieler
 Jeffrey von Laun (* 1982), deutscher Schauspieler
 Nikolaus von Laun (um 1300–1371), Weihbischof in Regensburg
 Rudolf Laun (1882–1975), österreichisch-deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Lown